Hat (album), een minialbum uit 1988 van de Nederlandse band The Nits
 HAT-eenheid, een bepaalde met subsidie gecreëerde woonruimte

Plaatsen:
 Hať, een gemeente in Tsjechië
 Hat (Nepal), een stad in Nepal
 Hat (Oekraïne), een plaats in Oekraïne